|}

!Liste der Venuskrater/N
Venuskrater